5В28 — советская зенитная управляемая ракета зенитного ракетного комплекса С-200. Является глубокой модернизацей
ракеты 5В21.

Предназначена для поражения целей, летящих со скоростью до 3500 км/ч, на высотах от 0,3 до 35 км. При стрельбе по цели типа самолёта ДРЛО максимальная дальность поражения с заданной вероятностью составляет 255 км. При дальности больше 255 км вероятность поражения значительно понижается. Техническая дальность управляемого полёта ракеты составляет около 300 км.

Ракета разработана конструкторским бюро «Факел». Испытания ракеты велись с 1971 года. В 1974 году ЗРК С-200ВМ с ракетой 5В28 был принят на вооружение Войск ПВО СССР.

Примечания 

Оружие по алфавиту
Зенитные ракеты